Enrique XLII (Löhma, Principado de Reuss-Schleiz, 27 de febrero de 1752 - Schleiz, Principado de Reuss-Schleiz, 17 de abril de 1818) fue un príncipe alemán de la Casa de Reuss.

Biografía 
Hijo del conde Enrique XII de Reuss Schleiz y la condesa Cristina de Erbach-Schonberg. Sucedió a su padre como Conde de Reuss-Schleiz el 25 de junio de 1784, y también de Reuss-Gera el 26 de abril de 1802, cuando los condados fueron unificados como Reuss-Schleiz y Gera. El 9 de abril de 1806 el condado unificado fue elevado a principado

Matrimonio e hijos 
Se casó el 10 de junio de 1779 en Kirchberg an der Jagst con la princesa Carolina de Hohenlohe-Kirchberg, hija del príncipe Cristián Federico Carlos de Hohenlohe-Kirchberg (1729 - 1819) y la princesa Luisa Carlota de Hohenlohe-Langenburg (1732 - 1777). Tuvieron ocho hijos, de los cuales solo tres llegaron a la edad adulta:

 Cristina Filipina de Reuss-Schleitz (9 de septiembre de 1781 - 30 de septiembre de 1866), soltera y sin descendencia.
 Enrique LVIII, Conde de Reuss-Schleitz (nació y murió el 28 de noviembre de 1782).
 Fernando Conde de Reuss-Schleitz (16 de marzo de 1784 - 11 de julio de 1785).
 Enrique LXII de Reuss (línea menor) (31 de mayo de 1785 - 19 de junio de 1854), Príncipe de Reuss-Schleitz (1818 - 1854), y unificador de Reuss, soltero y sin descendencia.
 Heinrich LXV, Conde de Reuss-Schleitz (10 de abril de 1788 - 19 de agosto de 1790).
 Enrique LXVII de Reuss (línea menor) (20 de octubre de 1789 - 11 de julio de 1867), príncipe de Reuss-Schleitz (1854 - 1867), general de caballería, casado el 18 de abril de 1820 en Ebersdorf con la princesa Adelaida de Reuss-Ebersdorf, hija del príncipe Enrique LI Reuss (1761 - 1822) y la condesa Luisa von Hoym (1772 - 1832), con descendencia.
 Enrique LXVIII, Conde de Reuss-Schleitz (4 de julio de 1791 - 12 de agosto de 1792).
 Enrique LXXI, Conde de Reuss-Schleitz (7 de agosto de 1793 - 29 de enero de 1794).

Falleció a los 66 años y fue enterrado en la cripta del príncipe de la Iglesia de Santa María en Schleiz. Su esposa lo sobrevivió más de 30 años.

Referencias 

Príncipes de Reuss